Ян Кернозицкий или в польском прочтении Ян Керножицкий () — польский ротмистр, один из предводителей отрядов, действовавших в Смутное время со вторым Лжедмитрием, воевода вяземский из номинации Самозванца .

С отрядом запорожцев он выступил из Тушина, занял Тверь, Торжок и подступил было к Новгороду, успешно действуя против Скопина-Шуйского, но отступил, когда последний получил подкрепление от тихвинцев, а затем (25 апреля 1609) был оглушительно разбит соединёнными силами русских и шведов под командованием Скопина-Шуйского в битве под Торопцем.

Примечания

Литература 
 

Персоналии по алфавиту
Военные Польши
персоналии:Смутное время